Alfred Walz ist der Name folgender Personen:

* Alfred Walz (Pianist) (1907–1967), österreichischer Pianist und Komponist
 Alfred Walz (Ingenieur) (1907–1999), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Alfred Walz (Kunsthistoriker) (* 1949), deutscher Kunsthistoriker